Beaumesnil (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Beaumesnil (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia